Les Elles, parfois appelé Made In Normandie pour le différencier du second album éponyme, est le premier album du groupe Les Elles.

Titres de l'album 
Paroles et musiques : Pascaline Hervé, sauf n°16: reprise de Stone et Charden.

 Ah si j'étais riche
 Krik Manivel
 Nouche
 Négresse
 Quand je s'rai vieille
 Water Closet
 Orthopédia
 Y a un joli garçon
 Guili-guili
 Simone
 Tonton Amédée
 Tom
 L'amerloque
 Roma
 Une Elle
 Made in Normandie
 Sale temps pour les gros

Album musical sorti en 1995